Gallenga kann bedeuten

 Antonio Carlo Napoleone Gallenga (1810–1895), italienischer Schriftsteller und Politiker
 Camillo Gallenga (1858–1946), italienischer Augenarzt
 Riccardo Gallenga (1904–1976), italienischer Augenarzt, Sohn von Camillo
 Romeo Adriano Gallenga Stuart (1879–1938), italienischer Politiker